Milenković (serbisch-kyrillisch Миленковић) oder Milenkovič ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Milenković (* 1980), serbische Sängerin
 Anja Milenkovič (* 1982), slowenische Fußballspielerin
 Bojana Milenković (* 1997), serbische Volleyballspielerin
 Borko Milenković (* 1984), serbischer Fußballspieler
 Boško Milenković (1909–1955), jugoslawischer Automobilrennfahrer
 Ivan Milenković (* 1983), serbischer Fußballspieler
 Ksenija Milenković (geb. Ksenija Milivojević), serbische Politikerin
 Marko Milenkovič (* 1976), slowenischer Schwimmer
 Mirjana Milenković (* 1985), montenegrinische Handballspielerin
 Nikola Milenković (* 1997), serbischer Fußballspieler
 Ninoslav Milenković (* 1977), bosnisch-herzegowinischer Fußballspieler
 Philip Milenković (* 1988), schwedischer Fußballspieler
 Sanja Milenković (1983–1999), serbische Schülerin, Opfer eines Bombenangriffs
 Vladimir Milenković (* 1982), serbischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Wolfgang Milenkovics (1910–1983), österreichischer Motorradrennfahrer
 Millenkovich